Britannia (provincia) – római provincia

Hasonló címmel
 Nagy-Britannia – Angliát, Skóciát és Walest magába foglaló egység
 Új-Britannia – Pápua Új-Guinea fennhatósága alá tartozó sziget, a Melanéziához tartozó Bismarck-szigetek legnagyobb tagja
 Brit-sziget – A Brit-szigetek (és Európa) legnagyobb, a világ 8. legnagyobb szigete. A szigeten találhatóak Anglia, Skócia és Wales szárazföldi területei.
 Britannia-díj – a Brit Film- és Televíziós Akadémia Los Angeles-i kirendeltsége által 1989 óta kiosztott díj